Па́ттен () — може означати англомовне прізвище ірландського (від ) походження або топонім.

Прізвище 

 Кріс Паттен (;  1944) — британський політик, який був 28-м і останнім губернатором Гонконгу (1992—1997) і головою Консервативної партії (1990—1992).
  (; 1938—1996) — американська акторка.
 Мері Паттен (; 1837—1861) — американська морячка, перша жінка-капітан торговельного судна в США.
  (; 1852—1922) — американський економіст, президент Американської економічної спілки (1908).

Топонім 
 Паттен () — місто у США, в окрузі Пенобскот штату Мен.

Див. також 
 Паттон

Примітки 

Англійські прізвища
Ірландські прізвища